Személyek e néven
Andrej Rubljov (1360…1370?–1430) orosz ikonfestő
Andrej Rubljov (1997–) junior világelső orosz teniszező

Művészet
Andrej Rubljov (1966), Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező filmje az ikonfestőről